Список городов, находящихся на территории центральноафриканского государства Республика Конго (IHPC ).

В Республике два крупнейших города — столица Браззавиль (с населением 1 252 974 человек на 2010) и Пуэнт-Нуар (с населением 663 400 человек на 2005). Таким образом, около две трети населения страны сосредоточено в этих двух агломерациях.

В этой таблице перечислены города с населением более 2 000 жителей, по результатам переписям от 22 декабря 1984 года и от 6 июня 1996 года, а также оценкам от 1 января 2005 года. Браззавиль является самостоятельной единицей, и не принадлежит к другим административным единицам.

См. также 
 Список городов

Ссылки 

 
 
 
 

 
Конго, Республика
Списки:Республика Конго